Змагання з кінного спорту на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1900 в Парижі з того часу включалися в програму кожних наступних Ігор, крім Ігор 1904 в Сент-Луїсі та 1908 в Лондоні. Спочатку проводилися змагання з конкуру та незабаром скасованих стрибків у довжину та висоту. На Олімпійських іграх 1912 в Стокгольмі були введені триборство та виїздки. Змагання в вольтижуванні були проведені на літніх Олімпійських іграх 1920 в Антверпені та потім були скасовані.

Медалі

Джерела 

 Кінний спорт на Олімпійських іграх  на сайті sports-reference.com